Las siglas TCG pueden referirse a:
 TCG, un álbum del grupo The Cheetah Girls; 
 Juego de cartas coleccionables, en inglés Trading card game; 
 Tiempo coordinado geocéntrico, un estándar de tiempo; o
 Trusted Computing Group es el grupo de empresas de la industria de Tecnologías de la información y la comunicación,que desarrollan el conjunto de especificaciones para Computación confiable.